Leszek Paradowski (1946-) – polski internista, profesor zwyczajny
 Leszek Paradowski (1965-) – polski artysta fotograf